Мария д'Энгиен (; 1367 — 9 мая 1446, Лечче) — , королева (консорт) Неаполя, жена Владислава Неаполитанского.

Биография 
Дочь Жана д'Энгиена, графа ди Лечче и ди Кастро, и Бланки де Бо.

После смерти в 1384 бездетного старшего брата унаследовала графства ди Лечче и Кастро. В том же году была выдана папой Урбаном VI за Раймондо дель Бальцо-Орсини, графа Нолы, получившего в 1399 от короля Владислава княжество Таранто.

В 1405 Раймондо перешел на сторону Луи II Анжуйского и поднял мятеж против Владислава, но в разгар восстания внезапно умер 17 января 1406. Мария решила продолжить борьбу, скрывала смерть мужа до начала марта, и за это время перебралась с четырьмя несовершеннолетними детьми из Лечче в хорошо укрепленный Таранто, где начала подготовку к обороне. Она приняла на службу отряд наемников во главе с племянником мужа Франческо Орсини, и установила контакты с противниками Владислава — Сигизмундом Венгерским и Мартином Сицилийским, который прислал на помощь три галеры с каталонскими экипажами.

В конце февраля Владислав вступил в Апулию, и 14 апреля начал осаду Таранто, но через два месяца, ничего не добившись, был вынужден отступить. Папа Иннокентий VII, поначалу поддерживавший мятеж, 28 июля 1406 примирился с Владиславом, и единственным союзником, на помощь которого можно было рассчитывать, остался Луи Анжуйский. С его представителями был заключен договор, по которому Луи обещал выдать свою дочь за сына Марии Джованни Антонио, и в 1407 прибыть с войсками в Неаполь. В декабре 1406 он направил на помощь Марии три корабля с 600 бретонцами, но они потерпели крушение из-за шторма, и большая часть людей погибла.

В марте 1407 Владислав выступил в новый поход и 16 апреля опять осадил Таранто. Марии, оказавшейся в безнадежной ситуации, пришлось вступить в переговоры, завершившиеся 23 апреля заключением брака с королём. Благодаря этому княжество Таранто и графства Лечче и Солето были включены в состав королевских владений, а Марию с детьми 24 мая отправили в Неаполь, где она до смерти Владислава проживала в замке Кастельнуово. Возможно, она фактически была пленницей короля; почти никакого влияния на политику не оказывала (известно лишь несколько инструкций, данных флорентийским послам в отношении Марии).

После смерти Владислава королева Джованна II уже официально заключила Марию с сыновьями в Кастельнуово, видя в ней возможную соперницу. Прибывший в Неаполь жених Джованны Жак де Ла Марш выдал дочь Марии Екатерину за одного из своих приближенных — Тристана де Клермона, и в конце 1415 или начале 1416 Марию выпустили на свободу. Её сыновья были отпущены к 1418, получив назад свои владения, кроме княжества Таранто, переданного Жаку де Ла Маршу. В 1419 тот поднял мятеж против королевы и войска Марии и её сына Джованни Антонио осадили его в Таранто и принудили сдаться. За 20 тыс. дукатов Жак согласился отказаться от княжества в пользу Джованни Антонио.

С 1420 Мария почти не участвовала в политической жизни, жила в Лечче, занимаясь управлением графством. Там она умерла 9 мая 1446 года и была погребена в церкви Санта-Кроче. Гробница не сохранилась.

На юге Апулии Мария стала героиней легенд, и до сих пор остается самой популярной среди всех средневековых правителей. В Таранто действует Культурная ассоциация Марии д'Энгиен, которая каждый год проводит парад и разыгрывает сцены из жизни королевы. С её именем связана апулийская поговорка «U uadàgne de Maria Prène» (выигрыш Марии Бриенн) — так в шутку говорят о неудачной сделке.

Дети 
 Джованни Антонио дель Бальцо-Орсини (1386/1393 — 1463), князь Таранто. Жена (1417): Анна Колонна, дочь Лоренцо Онофрио Колонны, графа ди Альба, и Свевы Гаэтани
 Мария. Муж (1408): Антонио Аквавива, герцог Атри
 Екатерина. Муж (1415): Тристан де Клермон (ум. 1432), граф ди Копертино
 Габриеле дель Бальцо-Орсини (ум. 1453), граф ди Удженто, герцог ди Веноза. Жнеа (1431): Джованна Караччоло дель Соле (ум. 1451), дочь Серджанни Караччоло, Великого сенешаля Сицилийского королевства, и Катерины Филанджери, синьоры ди Солофра

Примечания

Ссылки 

 MARIA d'Enghien, regina di Sicilia — Dizionario Biografico degli Italiani
 Associazione Culturale «Maria d’Enghien»

Дом д’Энгиен
Графы ди Лечче
Супруги монархов Неаполя